

Usporedna tablica slavenskih i baltičkih naziva 
U ovoj se usporednoj tablici nalaze slavenski i baltički nazivi za žitarice.

Izvori 

Žitarice, razni jezici
Žitarice